Jefferson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson School (Massachusetts), im Norfolk County
 Jefferson School (Missouri), im Cape Girardeau County

Siehe auch:
 Jefferson Elementary School